L'édition 2001 du tournoi de tennis du Mexique s'est tenue du  au  sur terre battue en extérieur à Acapulco. Elle appartient à la catégorie International Series Gold, c'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Gustavo Kuerten remporte l'épreuve de simple et de double.
 Il remporte en simple son  en battant en finale Galo Blanco. C'est son  en carrière.
 En double, aux côtés de Donald Johnson, il remporte le titre face à David Adams et Martín García. Il s'agit du  pour Gustavo Kuerten et du  pour Donald Johnson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2001) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2001
Acapulco
Tennis
Tennis en février 2001
Tennis en mars 2001